Le PSA Masters 2004 est l'édition 2004 du PSA Masters, qui est un tournoi PSA Super series avec une dotation de . Le tournoi se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha  du 20 au .

Peter Nicol remporte la finale face à David Palmer.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Compétition de squash au Qatar
PSA World Series 2004
Sport en avril 2004
PSA Masters